Mozambique peut désigner :
 le Mozambique, un pays d'Afrique ;
 le canal de Mozambique, un détroit de l'océan Indien entre le Mozambique et Madagascar ;
 l'île de Mozambique, une île du Mozambique dans l'océan Indien, qui a donné son nom au pays ;
 le Mozambique portugais, une ancienne colonie ;
 le mozambique, un genre musical de Cuba ;
 Le Secret de la liste rouge (Mozambique), un film réalisé par Robert Lynn et sorti en 1965.